Schizeilema colensoi är en flockblommig växtart som beskrevs av Karel Domin. Schizeilema colensoi ingår i släktet Schizeilema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
colensoi